Nemzeti Bajnokság I 2011/2012 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – był 110. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 15 lipca 2011 do 27 maja 2012 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Videoton FC.
Mistrzostwo po raz szósty w historii zdobyła drużyna Debreceni VSC-TEVA.

Drużyny

|-
|VAS
|align=left|Vasas-Híd
|align=left|Budapeszt
|11

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 na Węgrzech
2012 na Węgrzech